Schlüsselburg steht für:

 Schlüsselburg, Stadt in der Oblast Leningrad, Russland
 Gemeinde Lnáře, Okres Strakonice, Tschechien
 Ortsteil von Petershagen in Nordrhein-Westfalen, siehe Schlüsselburg (Petershagen), mit Burg Schlüsselburg sowie Rittergut Schlüsselburg
 eine ehemalige Burg bei Markgröningen, siehe Schlüsselburg (Markgröningen)
 eine ehemalige Burg in Detern, siehe Schlüsselburg (Detern)

Schlüsselburg ist der Familienname folgender Personen:
 Konrad Schlüsselburg (1543–1619), deutscher lutherischer Theologe
 Manfred Schlüsselburg (* 1947), deutscher Nationenpreisreiter und Springreiter
 Sebastian Schlüsselburg (* 1983), deutscher Politiker (Die Linke), MdA
 Sven Schlüsselburg (* 1981), deutscher Springreiter
 Verena Schlüsselburg (* 1950), deutsche Kommunalpolitikerin (DBD, CDU) und Volkskammerabgeordnete